Franqueville kan syfta på:

Personer 
 Charles-Xavier Franqueville d'Abancourt (1758–1792), fransk krigsminister
 Pierre Franqueville (1548–1615), fransk skulptör

Platser 
 Franqueville, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Franqueville, Eure, fransk kommun i departementet Eure
 Franqueville, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Franqueville-Saint-Pierre, fransk kommun i departementet Seine-Maritime